Сезон 1947/48 стал для «Манчестер Юнайтед» 46-м сезоном в Футбольной лиге и третьим сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии после возвращения в Первый дивизион в 1938 году. По итогам сезона «Юнайтед» во второй раз в своей истории выиграл Кубок Англии, а в чемпионате занял второе место.

Товарищеские матчи

Первый дивизион Футбольной лиги

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1947/48 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1947
Манчестер Юнайтед